Nicolae Vasilescu-Karpen (1870-1964), ingénieur et physicien roumain ;
 Răzvan Vasilescu, né le ) est un acteur roumain ;
 Valentin Vasilescu né le  est un politicien roumain ;
 Lia Olguța Vasilescu, née le  à Craiova, est une femme politique roumaine.
Patronyme roumain